Poodle Springs Story – romanzo incompleto di Raymond Chandler del 1959
 Poodle Springs – romanzo di Raymond Chandler completato da Robert B. Parker del 1989
 Marlowe - Omicidio a Poodle Springs (Poodle Springs) – film per la televisione del 1988 diretto da Bob Rafelson